Osoby o tym nazwisku:
 Annemarie Buchner – niemiecka narciarka alpejska, olimpijka
 Eduard Buchner – niemiecki chemik
 Klaus Buchner – niemiecki fizyk, wykładowca akademicki i polityk
 Hermann Buchner – niemiecki as myśliwski
 Władysław Buchner – polski poeta, dziennikarz i satyryk

Zobacz też 
 Büchner